Contemporanea – rivista storica fondata nel 1998
 Contemporanea – rivista letteraria fondata nel 2003
 Contemporanea - collana editoriale della casa editrice il Mulino fondata nel 1983